Kompansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kompansaari (ö i Övre Birkaland), 
 Kompansaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar